Ørslev Sogn henviser til flere artikler:
 Ørslev Sogn (Middelfart Kommune) – et sogn i Middelfart Kommune (tidligere Ejby Kommune) og i Middelfart Provsti
 Ørslev Sogn (Slagelse Kommune) – et sogn i Slagelse Kommune (tidligere Skælskør Kommune) og i Skælskør Provsti
 Ørslev Sogn (Vordingborg Kommune) – et sogn i Vordingborg Kommune og i Stege-Vordingborg Provsti
 Ørslev Sogn (Ringsted Kommune) – et sogn i Ringsted Kommune og i Ringsted-Sorø Provsti
 Ørslev Sogn (Kalundborg Kommune) – et sogn i Kalundborg Kommune (tidligere Høng Kommune) og i Kalundborg Provsti